Grivița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Grivița (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Grivița (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Grivița (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Grivița (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani

 Grivița (Bukarest), Stadtviertel in Bukarest